«Как творить историю» () — фантастический роман английского писателя Стивена Фрая в жанре альтернативной истории и социальной сатиры. Написан в 1996 году, первое издание вышло в английском издательстве «Random House». Русский перевод выполнен Сергеем Ильиным, впервые опубликован издательством «Фантом Пресс» в 2005 году. В 1998 году книга получила премию .

Сюжет 
Аспирант Кембриджского университета Майкл Янг пишет диссертацию, посвящённую истокам нацизма, в частности, юности Гитлера. Первые главы романа (они же — выдержки из диссертации Майкла) перемежаются флэшбэками из юности матери Адольфа Гитлера Клары и  его самого.

Майкл знакомится с пожилым профессором физики Лео Цуккерманом, который, несмотря на фамилию, не еврей, а сын немецкого врача Дитриха Йозефа Бауэра, служившего в немецких концлагерях и ставившего эксперименты над заключёнными. Аксель Бауэр (так на самом деле зовут Лео Цуккермана) изобрёл устройство, которое может перемещать материальные объекты во времени. С помощью этой машины времени он собирался уничтожить Гитлера, но не решился. Вспомнив, что его девушка, генетик, проводит испытания препарата, полностью стерилизующего мужчину, Майкл крадёт из лаборатории несколько экспериментальных образцов и с помощью устройства Бауэра-Цуккермана переносит их в водопровод города Браунау и в дом родителей Гитлера.

История меняется, и Майкл попадает в альтернативное настоящее. После короткой потери памяти он понимает, что эксперимент удался и история изменилась. Это подтверждает и то, что его новый товарищ Стив не знает, кто такой Гитлер. Скоро Майкл понимает, что нацистская партия в Германии всё же пришла к власти, но во главе с другим фюрером — Рудольфом Глодером. Рудольф Глодер упоминается во флэшбэках в первой части книги как крайне обаятельный и талантливый сослуживец Гитлера. Во главе с новым, крайне расчётливым и проницательным лидером нацистская партия откладывает уничтожение евреев, и с помощью еврейских учёных Германия первая изобретает атомную бомбу и немедленно уничтожает Москву и Ленинград. Далее следуют бескровная капитуляция европейских правительств и образование Единого европейского государства. Геноцид евреев происходит, но позже, в особом гетто, созданном на территории Восточной Европы, где евреев стерилизуют водой, содержащей спермициды, из водопровода Браунау (городка, в котором должен был родиться Гитлер). Майкл оказывается гражданином США, куда его родители эмигрируют после прихода к власти Глодера. Так как Соединённые Штаты долгое время находятся под угрозой ядерной войны с Германией, в стране царят милитаристские настроения. По этой же причине Ричард Никсон избирается президентом США на три срока, борьба за права меньшинств проваливается, чернокожие американцы ограничены в правах, а гомосексуализм считается серьёзным преступлением.

Чтобы исправить ситуацию, Майкл находит профессора Акселя Бауэра, который эмигрировал в США, узнав, что его отец был изобретателем вещества, которое помогло уничтожить евреев. Пообщавшись с Акселем, Майкл решает завалить водопровод Браунау  крысиными трупами, чтобы санитарные службы города объявили карантин, что  не позволило бы отцу Адольфа Гитлера, Алоизу,  выпить воды и стерилизоваться.  Из-за странного поведения и британского акцента Майкл становится объектом интереса американских спецслужб, которые в последний момент перед операцией всё же докапываются до героев, однако Стив успевает нажать на кнопку старта и умирает у Майкла на руках, получив смертельное ранение. Эксперимент удается, главный герой благополучно переносится в нашу реальность и снова встречает там Стива. То есть всё, как говорится, возвращается на круги своя. Альтернативная история не состоялась.

Герои флэшбэков (Ганц Менд, Эрнст Шмидт, Игнац Бестенкиршер, Гуго Гутман, полковник Балиганд и т. д.) в юные годы Гитлера являются реальными персонажами — однополчанами Адольфа Гитлера. Вымышленным персонажем является только Рудольф Глодер. История жизни доктора Дитриха Йозефа Бауэра во многом перекликаются с жизнью его реально существовавшего учителя доктора Иоганна Пауля Кремера.

Отзывы критики 
Константин Мильчин в обзоре новинок 2005 года пишет: 
Дина Гусейнова отмечает, что мотивом героя менять историю (особенно во второй раз — обратно к Гитлеру) не в последнюю очередь является его сексуальная ориентация: 
Ей вторит Лиза Новикова, подчёркивая удавшееся автору описание различий между американцами и англичанами: 
Галина Леонидовна Юзефович связывает историю создания романа с историей семьи самого Стивена Фрая:

Линда Бакли-Арчер из The Guardian поставила этот роман на восьмое место в десятке лучших романов с путешествиями во времени.

См. также 
Победа стран оси во Второй мировой войне (альтернативная история)

Примечания

Ссылки 
  
 Рецензия Михаила Арбалетова
 Рецензия Михаила Визеля в журнале «Time Out Москва»
 Рецензия Стивена Силвера 
 Рецензия в Kirkus Reviews  (ссылка на сохранённую копию)
 Рецензия Мичико Какутани в New York Times 

Фантастические романы на английском языке
Романы 1996 года
Книги альтернативной истории
Литературные фантастические произведения Англии